DXVII steht für:
 römische Zahlzeichen für 517
 ab urbe condita DXVII im römischen Kalender, siehe 237 v. Chr.

D.XVII steht für:
 Fokker D.XVII, niederländisches Militärflugzeug
 Roland D.XVII, deutscher Militärflugzeug-Prototyp der Luftfahrzeug-Gesellschaft

Abkürzung